CJ — аббревиатура:
 Карл Джонсон (сокращённо CJ) — главный герой игры Grand Theft Auto: San Andreas.
 CJ Group — Южнокорейская компания.
 CJ E&M — дочерняя компания
 Jeep CJ — гражданская версия известного армейского внедорожника Willys MB
 CJ-6 — учебно-тренировочный самолет, производимый китайской фирмой Hongdu.